Савари — фамилия. Известные носители:
 Савари, Ален (1918—1988) — государственный и политический деятель Франции.
 Савари, Клод Этьенн (1750—1788) — французский путешественник.
 Савари, Жак (1622—1690) — французский экономист и правовед.
 Савари, Жером (1942—2013) — французский актёр, режиссёр и директор драматического и музыкального театра.
 Савари, Луи Филемон (1654—1727) — французский дипломат и экономист, сын Жака Савари.
 Савари де Брюлон, Жак (1657—1716) — французский экономист, сын Жака Савари.
Савари, Шарль Жозеф Луи Мари (1772—1806) — французский военный деятель, старший брат Рене Савари.
Савари, Анн Жан Мари Рене (1774—1833) — герцог Ровиго, министр полиции Франции при Наполеоне I, младший брат Шарля Савари.
 Савари-де-Молеон (конец XII в. — 1234 или 1236) — французский трубадур и воин.
 Савари, Станислав Витальевич (р.1935) — пианист, народный артист Украины.
 Савари, Феликс (1797—1841) — французский профессор астрономии и геодезии.